Kharkhoda (Meerut), een plaats in de Indiase staat Uttar Pradesh
Kharkhoda (Sonipat), een plaats en gemeente in de Indiase staat Haryana